Johannes Neugebauer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Neugebauer (Chemiker), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Johannes-Wolfgang Neugebauer (1949–2002), österreichischer Archäologe